Yusoff ist der Familienname der folgenden Personen:

 Elyas Yusoff (* 1996), singapurischer Radfahrer 
 Kathryn Yusoff, Geologin  und Hochschullehrerin
 Raihan Yusoff (* 1988), malaysische Gewichtheberin
 Yasmin Yusoff (* 1955), malaysische Schauspielerin, Sängerin und Misswahlteilnehmerin 
 Yusmadi Yusoff (* 1974), malaysischer Politiker und Parlamentsmitglied 

Siehe auch:
 Yusof